Плеснер — еврейская фамилия.

 Плеснер, Абрам Иезекиилович (1900—1961) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор (1938).
 Плеснер, Хельмут (1892—1985) — немецкий философ и социолог, один из основателей философской антропологии.